In dieser Liste von Neptunbrunnen werden Brunnen aufgelistet, die nach dem römischen Gott Neptun oder dem griechischen Poseidon benannt sind. Insbesondere seit der Renaissance ist sein Standbild ein beliebtes Motiv von Prachtbrunnen. Zu den Neptunbrunnen können auch die künstlichen Neptungrotten gezählt werden.

Bekannte Neptunbrunnen 
In nachfolgende sortierbare Liste können Neptunbrunnen aufgenommen werden, für die entweder ein eigener Artikel, Hinweise in den Orts- bzw. Baumeisterartikeln oder Bilder auf commons existieren. Original-Reihung ist zuerst nach dem Land, dann nach der Gemeinde (dem Ort).

Weblinks

Einzelnachweise 

Neptunbrunnen